Betaïne (stofklasse)
Trimethylglycine
Cocamidopropylbetaïne